Podlužany ist der Name von zwei Orten in der Slowakei:
 einer Ortschaft im Okres Bánovce nad Bebravou, siehe Podlužany (Bánovce nad Bebravou)
 einer Ortschaft im Okres Levice, siehe Podlužany (Levice)

Der erstgenannte Ort liegt im Trenčiansky kraj, der andere im Nitriansky kraj.